Víbora ( « vipère » en espagnol) peut désigner :

 Elena Víboras (1956-), une femme politique espagnole ;
 , un quartier de Diez de Octubre, une municipalité de La Havane ;
 Víbora de la cruz, une espèce de serpents de la famille des Viperidae ;
 El Víbora, un périodique espagnol de bande dessinée actif de 1979 à 2005 ;
 La Vibora,  des montagnes russes du parc Six Flags Over Texas.

Patronyme hispanique